Dit is een lijst van planetoïden 44101-44200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (44101) - || 1998 FT121|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44102) - || 1998 FY129|| 22 maart 1998 || LINEAR
|-
| (44103) Aldana || 1998 GE1|| 4 april 1998 || R. Casas
|-
| (44104) - || 1998 GO1|| 7 april 1998 || Kleť
|-
| (44105) - || 1998 GG11|| 1 april 1998 || LINEAR
|-
| (44106) - || 1998 HT3|| 19 april 1998 || Spacewatch
|-
| (44107) - || 1998 HH4|| 21 april 1998 || Spacewatch
|-
| (44108) - || 1998 HT4|| 20 april 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (44109) - || 1998 HO5|| 22 april 1998 || Spacewatch
|-
| (44110) Cassegrain || 1998 HT5|| 21 april 1998 || ODAS
|-
| (44111) - || 1998 HN6|| 22 april 1998 || ODAS
|-
| (44112) - || 1998 HS13|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (44113) - || 1998 HH14|| 29 april 1998 || NEAT
|-
| (44114) - || 1998 HN21|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (44115) - || 1998 HQ23|| 28 april 1998 || P. G. Comba
|-
| (44116) - || 1998 HK26|| 20 april 1998 || Spacewatch
|-
| (44117) - || 1998 HL27|| 21 april 1998 || Spacewatch
|-
| (44118) - || 1998 HB29|| 25 april 1998 || NEAT
|-
| (44119) - || 1998 HN32|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (44120) - || 1998 HU32|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (44121) - || 1998 HL34|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (44122) - || 1998 HT34|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (44123) - || 1998 HC36|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (44124) - || 1998 HM37|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (44125) - || 1998 HE38|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (44126) - || 1998 HR38|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (44127) - || 1998 HO43|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (44128) - || 1998 HU50|| 25 april 1998 || LONEOS
|-
| (44129) - || 1998 HX50|| 25 april 1998 || LONEOS
|-
| (44130) - || 1998 HU51|| 30 april 1998 || LONEOS
|-
| (44131) - || 1998 HG53|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (44132) - || 1998 HL79|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (44133) - || 1998 HL80|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (44134) - || 1998 HB87|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (44135) - || 1998 HD88|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (44136) - || 1998 HW89|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (44137) - || 1998 HD92|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (44138) - || 1998 HG92|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (44139) - || 1998 HZ92|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (44140) - || 1998 HK94|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (44141) - || 1998 HL96|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (44142) - || 1998 HU96|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (44143) - || 1998 HF98|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (44144) - || 1998 HG98|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (44145) - || 1998 HJ101|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (44146) - || 1998 HZ101|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (44147) - || 1998 HB103|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (44148) - || 1998 HC106|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (44149) - || 1998 HS106|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (44150) - || 1998 HC108|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (44151) - || 1998 HX110|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (44152) - || 1998 HN121|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (44153) - || 1998 HQ121|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (44154) - || 1998 HZ122|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (44155) - || 1998 HD123|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (44156) - || 1998 HN123|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (44157) - || 1998 HO123|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (44158) - || 1998 HN128|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (44159) - || 1998 HV130|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (44160) - || 1998 HQ134|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (44161) - || 1998 HT139|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (44162) - || 1998 HC148|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (44163) - || 1998 HH148|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (44164) - || 1998 JS || 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (44165) - || 1998 JR1|| 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (44166) - || 1998 JF2|| 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (44167) - || 1998 JA3|| 1 mei 1998 || LONEOS
|-
| (44168) - || 1998 JJ4|| 15 mei 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (44169) - || 1998 KK2|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (44170) - || 1998 KK7|| 23 mei 1998 || LONEOS
|-
| (44171) - || 1998 KR8|| 23 mei 1998 || LONEOS
|-
| (44172) - || 1998 KN9|| 28 mei 1998 || P. G. Comba
|-
| (44173) - || 1998 KH13|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (44174) - || 1998 KL22|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (44175) - || 1998 KA29|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (44176) - || 1998 KT30|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (44177) - || 1998 KX31|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (44178) - || 1998 KY32|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (44179) - || 1998 KJ33|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (44180) - || 1998 KE37|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (44181) - || 1998 KA43|| 28 mei 1998 || Spacewatch
|-
| (44182) - || 1998 KL44|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (44183) - || 1998 KQ45|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (44184) - || 1998 KZ45|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (44185) - || 1998 KH54|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (44186) - || 1998 KX55|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (44187) - || 1998 KC56|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (44188) - || 1998 KJ58|| 21 mei 1998 || J. Broughton
|-
| (44189) - || 1998 KW61|| 24 mei 1998 || LINEAR
|-
| (44190) - || 1998 KD63|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (44191) - || 1998 LF2|| 1 juni 1998 || E. W. Elst
|-
| (44192) - || 1998 ME2|| 18 juni 1998 || C. W. Hergenrother
|-
| (44193) - || 1998 MW2|| 16 juni 1998 || Spacewatch
|-
| (44194) Urmuz || 1998 MQ7|| 19 juni 1998 || ODAS
|-
| (44195) - || 1998 MW7|| 19 juni 1998 || LONEOS
|-
| (44196) - || 1998 ML9|| 19 juni 1998 || LINEAR
|-
| (44197) - || 1998 MX15|| 17 juni 1998 || Spacewatch
|-
| (44198) - || 1998 MP24|| 25 juni 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (44199) - || 1998 MU24|| 23 juni 1998 || LINEAR
|-
| (44200) - || 1998 MJ25|| 24 juni 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten